Ла Петунија има више значења:

 Ла Петунија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Петунија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику